Csang Li (1961) kínai gerelyhajító
 Csang Li (1976) kínai kézilabdázó, olimpikon
 Csang Li (1980) kínai baseballjátékos, olimpikon
 Csang Li (1981) világbajnok kínai vívó, olimpikon
 Csang Li (1989) kínai gerelyhajító
 Csang Li (??) négyszeres világbajnok kínai asztaliteniszező